Montolio ist der Familienname folgender Personen:

 Ángeles Montolio (* 1975), spanische Tennisspielerin
 Genís Montolio (* 1996), spanischer Fußballspieler